Front islamique (Syrie) ;
 Front islamique d'action ;
 Front islamique arabe de l'Azawad ;
 Front islamique français armé ;
 Front islamique de libération syrien ;
 Front islamique syrien ;
 Front islamique du Grand Orient ;
 Front islamique du salut ;
 Front islamique du travail.